Fińska Formuła 3 Sezon 2000 – siódmy sezon Fińskiej Formuły 3, a także pierwszy rozegrany od 1986 roku.

Kalendarz wyścigów

Klasyfikacja kierowców

Przypisy 

2000
2000 w sportach motorowych